Tippen kan syfta på:

 Tippen (Saltsjöbanan) – en hållplats på Saltsjöbanan
 Tippen (TV-program) – sommarlovsprogram i SVT 1993 och 1994